Джонс, Марк:
 Бенс-Джонс, Марк (1930—2010) — британский писатель.
 Джонс, Марк (1933—1958) — английский футболист.
 Джонс, Марк (род. 1951) — британский искусствовед.
 Джонс, Марк (род. 1961) — американский баскетболист.
 Джонс, Марк (род. 1961) — канадский спортивный комментатор.
 Джонс, Марк (род. 26 сентября 1961) — английский футболист.
 Джонс, Марк (род. 22 октября 1961) — английский футболист.
 Джонс, Марк (род. 1965) — валлийский регбист.
 Джонс, Марк (род. 1966) — австралийский футболист.
 Джонс, Марк (род. 1970) — английский дартсмен.
 Джонс, Марк (род. 1975) — американский баскетболист.
 Джонс, Марк (род. 1979) — американский баскетболист.
 Джонс, Марк (род. 1979) — валлийский регбист.
 Джонс, Марк (род. 1980) — американский игрок в американский футбол.
 Джонс, Марк (род. 1984) — валлийский футболист.
 Джонс, Марк (род. 1953) — американский кинорежиссёр.
 Джонс, Марк Льюис (род. 1964) — британский актёр.
 Джонс, Марк — настоящее имя британского комика Марка Ламарра.
 Уилсон-Джонс, Марк (род. 1956) — британский архитектор.